Coin oder Coín steht für folgende Orte:

in den Vereinigten Staaten von Amerika:
 Coin (Arkansas)
 Coin (Iowa)
 Coin (Kentucky)
 Coin (Minnesota) im Kanabec County
 Coin (Nevada)

in Frankreich:
 Coin-lès-Cuvry
 Coin-sur-Seille

in Spanien:
 Coín, Gemeinde in der Provinz Málaga

Coin ist der Familienname folgender Personen:
 Christophe Coin (* 1958), französischer Cellist
 Julie Coin (* 1982), französische Tennisspielerin

Coin steht für:
 Coin, Anteil einer Kryptowährung
 Coin (Geschirrspülmittel), Geschirrspülmittel von Colgate-Palmolive
 COIN (), Taktiken und Strategien zur Aufstandsbekämpfung
 Coin S.p.A., italienische Kaufhauskette
 Geocoin, Münze beim 
 Commander’s Coin, Erinnerungsmedaillen für militärische und zivile Organisationen

Siehe auch:
 Bitcoin, Kryptowährung
 Coyne
 Koin

Abkürzung